Паулиш има више значења:

 Паулиш (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Паулиш (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Паулиш (Арад), општина у округу Арад у Румунији